Амбуа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний захід від Парижа, 90 км на південний захід від Орлеана, 22 км на схід від Тура.

В Амбуазі знаходиться могила Леонардо да Вінчі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 5484 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 11938,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Амбуаз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбуаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара